Patience peut désigner les articles ou sujets suivants :

Nom commun 

 La patience, la faculté d'attendre.
 La patience (également appelée réussite) est un jeu de cartes.
 La patience est un ancien instrument militaire qui permettait de nettoyer efficacement les boutons de l'uniforme sans salir le tissu. Elle était souvent en bois, décorée ou non, percée d'un trou de la taille d'un bouton et d'une rainure dans laquelle on pouvait le faire glisser. La patience permettait de nettoyer et d'astiquer plusieurs boutons d'un seul mouvement : les boutons étaient enfilés les uns à la suite des autres de sorte que le tissu était ainsi plissé. 
 Kshanti, patience en sanskrit, une des perfections ou « vertus transcendantes » du bouddhisme.
 La Patience est le nom donné aux flammes qui entourent la salamandre héraldique dans les armoiries.

Botanique 
Certaines plantes du genre Rumex portent le nom de « Patience », altération du latin lapathium qui désigne cette plante, réinterprétée par l'étymologie populaire qui y voit l'obstination de « mauvaises herbes » et la lenteur de leurs effets médicinaux selon le principe de la théorie des signatures :

Autres :
 Armoracia à feuilles de patience (Armoracia rusticana)
 Persicaire à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia)
 Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia)
 Rumex patience (Rumex patientia)

Toponymes 

 La baie Patience, une baie de l'île de Sakhaline.

Patronyme 

 Olivier Patience (né en 1980), joueur de tennis français.

Prénom 
 
 Patience Dabany, chanteuse gabonaise et ancienne épouse du défunt président gabonais Albert-Bernard Bongo ;
 Patience Worth, esprit qui aurait inspiré un médium : Pearl Lenore Curran pour écrire des romans.

Titres d'œuvres 

 Patience, un poème anglais du  ;
 Patience, une opérette par Gilbert et Sullivan ;
 Patience, épisode de la  de la série télévisée X-Files ;
 Patience, le titre d'un magazine littéraire et d'actualité créé par Marc-Edouard Nabe en 2014.

Musique 
 Patience, album de Peter Hammill ;
 Patience, album de George Michael ;
 Patience, single de Guns N' Roses, sorti en 1989 ;
 Patience, single de Tame Impala, sorti en 2019.

Notes et références 

Patronyme français